Чемпионат Сербия по фигурному катанию () — ежегодное соревнование по фигурному катанию для определения национальных чемпионов Сербии (Югославии до 2002, Сербии и Черногории до 2006 года).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Примечания

Ссылки 
 Официальный Конькобежного союза Сербии , ,   
 Результаты чемпионата 2011—2012
 
 

Фигурное катание в Сербии
Сербия
Чемпионаты Сербии